Тетабијате има више значења:

 Тетабијате, Лас Вирхенес Сеис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тетабијате (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тетабијате (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику